NNM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Naryan-Mar (Russia)